FIAT (акроним от ) — итальянская компания — производитель автомобилей (производит автомобили, двигатели), финансовое и производственное объединение. Штаб-квартира расположена в Турине (регион Пьемонт).

Концерн «Fiat Group» был образован 1 февраля 2007 года из компании «Fiat Auto S.p.A.». С 1 января 2011 года «Fiat Group» разделился на две дочерние компании по двум секторам: «Fiat SpA» (легковой транспорт) и «Fiat Industrial» (промышленный транспорт).

В январе 2014 года, после консолидации 100 % акций американской Chrysler, совет директоров Fiat принял решение о создании новой единой автомобилестроительной компании Fiat Chrysler Automobiles со штаб-квартирой в Нидерландах.

История 
Основана 11 июля 1899 года группой инвесторов, среди которых был Джованни Аньелли. В 1902 году Аньелли стал управляющим предприятием, которое стало одним из крупнейших в мире автопроизводителей. Синьор Аньелли был отставным офицером, и в своей компании он установил армейскую дисциплину и жёсткий порядок. Вскоре после посещения главой FIAT предприятий Генри Форда в Турине был установлен первый в Европе автосборочный конвейер. FIAT расширил линейку производства до грузовиков и автобусов, и в 1912 году начал массовое производство недорогих автомобилей.

В годы Первой мировой и первые послевоенные годы концерн занимался выпуском самолётов и танков. В 1919—1920-х годах заводы Fiat пережили ряд серьёзных забастовок, организованных коммунистами Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Фактически к управлению концерном Джованни Аньелли вернулся только после прихода к власти Бенито Муссолини. Основана в Турине.

В 1920-40-е годы заводы Fiat имели обширную номенклатуру производств, начиная от тракторов, автомобилей, бронеавтомобилей, танков, двигателей и авиационных двигателей и заканчивая военной авиацией (истребители, бомбардировщики, транспортные самолёты) и прочим вооружением. Основное расположение автомобильных заводов было на севере Италии в городе Турин и его пригороде Линготто, авиационное подразделение Fiat Aviazione в Коллеферро, подразделение железнодорожной техники (в основном автомотрисы «Литторина») Fiat Ferriovaria в Турине. Во Вторую мировую войну, а именно с 1943 года заводы Fiat, являвшиеся важными военно-стратегическими объектами, подвергались бомбардировкам англо-американской авиации.

В 1945 году Джованни Аньелли-старшего как сторонника фашистского режима отстранили от управления. Вскоре после этого Джованни Аньелли умер.

Одновременно с Аньелли, в 1945 году отстранили от управления и главного исполнительного директора Fiat Витторио Валетту. Но после национализации Fiat, в 1946 году, Витторио Валетта был назначен президентом компании.

В 1966 году Витторио Валетта подписал договор об оказании технической помощи по организации в СССР производства автомобиля Fiat 124, известного в нашей стране как ВАЗ-2101. В том же году семья Аньелли вернула себе контрольный пакет акций Fiat, и президентом Fiat стал Дж. Аньелли-младший.

В 1969 году группа компаний Fiat получила контроль над автомобилестроительной компанией Lancia, основанной в 1906 году Винченцо Ланча (Vincenzo Lancia). В 1979 году в состав холдинга также вошли Autobianchi и Ferrari, позже были поглощены марки Maserati и Alfa Romeo. К 1980-м годам Fiat фактически стал монополистом итальянского автомобильного рынка.

В 1980-х и особенно в 1990-х годах из-за проблем с надёжностью престиж марки Fiat сильно упал. В 1984 году Fiat был вынужден уйти с рынка США, в 1989 — с рынка Австралии. В конце 1990-х годов Fiat Auto (автомобильное подразделение концерна) стало убыточным. Рекордного значения убытки достигли в 2002 году — 4,2 млрд евро. В январе 2003 года умер бессменный президент компании Дж. Аньелли-младший. Однако в 2005 году Fiat впервые за долгое время смог закончить год с прибылью. В 2006 году доля Fiat на европейском рынке выросла до 7,6 %. В 2007 году чистая прибыль концерна Fiat выросла на 78 % — до 2,05 млрд евро. В 2007 году «Fiat Veicoli Commerciali» претерпел ребрендинг в «Fiat Professional». В 2008 году в связи с мировым экономическим кризисом прибыль концерна сократилась, но доля Fiat на европейском рынке выросла до 8,3 %.

В 2009 году концерн вновь столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Убытки концерна Fiat за I полугодие 2009 года составили 590 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 1,07 млрд евро. Чистый убыток концерна Fiat по итогам всего 2009 года составил 838 млн евро.

После банкротства концерна Chrysler в мае 2009 года, часть акций и управление концерном были переданы концерну Fiat. В начале 2014 года Fiat договорился о получении полного контроля над Chrysler. Стоимость сделки составит 3,65 миллиарда долларов.

В отличие от легковых автомобилей, у Fiat традиционно сильны позиции в области коммерческого автотранспорта. В апреле 2009 года торговая марка Fiat Professional установила исторический рекорд продаж, достигнув доли 14,9 % на рынке Западной Европы. Эта цифра вывела Fiat на первое место среди производителей коммерческих автомобилей.

Международная награда Европейский автомобиль года, доставалась компании Fiat 9 раз, больше чем какой-либо другой компании. Список автомобилей Fiat, ставших европейским автомобилем года:

 1967: Fiat 124
 1970: Fiat 128
 1972: Fiat 127
 1984: Fiat Uno
 1989: Fiat Tipo
 1995: Fiat Punto
 1996: Fiat Bravo/Brava
 2004: Fiat Panda
 2008: Fiat 500

Мотоциклы и авиастроение 
В 1959 году под контроль семьи Аньелли перешла компания Piaggio. В результате, в 1964 году, авиа и мото подразделения разделяются на независимые компании: авиакомпания была названа IAM Rinaldo Piaggio. На сегодняшний день авиакомпанией владеет семья Пьеро Феррари (), который также до сих пор удерживает 10 % автопроизводителя Ferrari.

Vespa процветала до 1992 года, когда Джованни Альберто Аньелли () стал CEO — но к тому моменту Аньелли уже был болен раком и умер в 1997 году. В 1999 году Морган Гренфелл приобрёл Piaggio.

Fiat Авиа 

Сам Fiat был крупным производителем самолётов, специализирующийся в основном на производстве военных самолётов. После первой мировой войны Fiat объединил несколько небольших итальянских авиапроизводителей (Pomilio, Ansaldo и др.). Наиболее известные Fiat-овские бипланы-истребители 1930-х годов — это Fiat CR.32 и Fiat CR.42. Другие примечательные разработки — истребители CR.20, G.50, G.55 и бомбардировщик Fiat BR.20. В 1950-х годах компания разработала лёгкий истребитель-бомбардировщик Aeritalia G.91. Впоследствии Fiat Aviazione объединился с Aerfer в новую компанию Aeritalia.

Железнодорожный транспорт 
История Fiat Ferroviaria началась до Второй мировой войны, когда Fiat выпускал дизельные и электрические локомотивы и железнодорожные вагоны (Littorine).

В 60-70-е годы Fiat разработал и произвел поезда Пендолино, по технологии tilting.

Fiat Ferroviaria был продан Alstom в 2000 году.

Собственники и руководство 
Крупнейшие акционеры компании — семья Аньелли (30,5 % через компанию IFIL), Capital Research & Management (5,2 %).

Президент компании — Джон Элканн, CEO — .

 29 января 2014 года корпорация объявила о смене названия на Fiat Chrysler Automobiles в связи с завершением покупки американской Chrysler. Штаб-квартира объединенной компании будет располагаться в Нидерландах.

Деятельность 

Сборочное производство автомобилей Fiat расположено по всему миру. Крупнейший завод из расположенных за пределами Италии находится в Бразилии. Также его производственные площадки находятся в Аргентине и Польше. Fiat в течение долгого времени лицензирует свои продукты во всём мире независимо от политических или культурных убеждений. Совместные предприятия расположены во Франции, Белоруссии, Турции, Египте, ЮАР, Индии и Китае.

Деятельность группы изначально была сфокусирована на производстве коммерческих автомобилей, производственной и сельскохозяйственной техники. За время своего существования компания распространила свою деятельность на целый ряд других областей в производстве и финансовых услугах. Это самый большой итальянский и значимый для всего мира концерн, в его деятельности принимают участие 1063 компании с суммарным количеством занятых человек 223 000, 111 000 из которых заняты в 61 стране за пределами Италии.

С 1 января 2011 года «Fiat Group» разделился на две дочерние компании по двум секторам: «Fiat SpA» (легковой транспорт) и «Fiat Industrial» (промышленный транспорт).

Легковой транспорт «Fiat SpA» 

Fiat SpA. — самый большой производитель легковых автомобилей в Италии, объединяющий ряд итальянских автопредприятий, таких, как Fiat Automobiles, Maserati, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, выпускающих автомобили под собственными брендами. Многолетний кризис вынудил компанию продать авиастроительное, издательское и ряд других подразделений.
Подразделения Fiat работают в 190 странах, в 2005 произвело более 1,697 млн автомобилей (на 4 % меньше, чем в 2004). В 2005 году выручка концерна Fiat упала на 17 % до $55,1 млрд, прибыль составила $148 млн. По выпуску легковых автомобилей Фиат сегодня занимает около 7 % рынка ЕС.

Промышленный транспорт «FIAT Industrial» 

«Fiat Industrial» объединяет в себе три дочерние компании: «IVECO», «» и «CNH Global».

 «» — производство фургонов Fiat Ducato

«CNH Global» 
Американская компания «CNH Global» объединяет в себе строительный и сельскохозяйственный транспорт (гусеничные и колесные экскаваторы, комбайны, трактора). Выпускаемые под марками дочерних компаний:
 «Case Construction»,
 «Case IH»,
 «Flexi-Coil»,
 «Kobelco»,
 «New Holland»,
 «New Holland Construction»,
 «Steyr»,
 «Fiat-Hitachi Construction» — СП (совместное предприятие)

«CNH Global» — является вторым по величине производителем сельскохозяйственного транспорта в мире (после Deere & Company). Также «CNH Global» является третьим по величине производства строительного транспорта (после Caterpillar и Komatsu). На CNH приходится примерно 20 % прибыли концерна Fiat.

«IVECO» 
Компания «IVECO» объединяет в себе компании:
 Magirus — немецкая компания, пр-во пожарных автомобилей
 Irisbus — французская компания, пр-во автобусов и троллейбусов,
  — итальянская компания, пр-во грузовиков,
  — пр-во военной техники
  — итальянская компания, металлообработка, пр-во двигателей, трансмиссий.

Показатели деятельности 
Выручка концерна Fiat в 2009 году составила 50,1 млрд евро, чистая прибыль — 838 млн евро. Продажи за 2009 год составили 2,15 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, 103 866 грузовых и коммерческих автомобилей.

Fiat в России 
В 1916 году предпринимателями Рябушинскими был заключён договор с царским правительством на строительство автомобильного завода в Москве и производство грузовиков для нужд армии. В качестве базовой модели автомобиля был выбран FIAT 15 Ter разработки 1912 года, а завод получил название «Автомобильное московское общество (АМО)». Всего на предприятии было собрано 1319 грузовиков FIAT 15 Ter. После длительного перерыва, вызванного гражданской войной и разрухой, на базе FIAT 15 Ter был разработан и запущен в производство первый советский грузовик АМО-Ф-15.

В 1966 году концерн принял участие в строительстве и создании Волжского автомобильного завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Прототипом первой модели советского автогиганта — ВАЗ-2101 — стала популярная «легковушка» Fiat 124, доработанная применительно к советским реалиям (всего в конструкцию автомобиля было внесено около 800 изменений). В Европе Fiat-124 в 1967 году был признан лучшим автомобилем года.

В России сборкой автомобилей Fiat занимается компания «Соллерс». На её заводе в Набережных Челнах одно время собирались автомобили Fiat Albea и Fiat Doblo, на заводе «Соллерс-Елабуга» — автомобили Fiat Ducato.

11 февраля 2010 года было подписано соглашение о создании на базе завода Соллерс-Набережные Челны совместного предприятия по разработке и производству автомобилей между «Соллерсом» и Fiat. Планировалось, что в случае максимальной загрузки предприятие будет выпускать до 500 тысяч автомобилей различных классов в год. Ожидалось, что на реализацию данного проекта Правительство России может предоставить кредит в размере 2,1 млрд евро. Год спустя стороны отказались от данного проекта.

Продажи Fiat в России в 2009 году составили 18 100 легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

22 марта 2010 года дочерняя компания «CNH Global» и российский «КАМАЗ» подписали соглашение о создании СП (совместного предприятия) «CNH-KAMAZ Industrial BV» для производства тракторов, комбаинов и экскаваторов под брендом CNH.

В 2007 году — дочерняя компания «IVECO» и российская группа «Самотлор-НН» учредили в Нижнем Новгороде компанию «Савеко» (совместное предприятие), которая должна была собирать автобусы и коммерческий транстпорт. Объём производства нового СП должен был составлять 25 тысяч лёгких коммерческих автомобилей «Iveco Daily». Куратором проекта в России от компании IVECO выступал Гвидо Сагоне (Guido Sagone).. В октябре 2009 года российская компания «Самотлор-НН» подала иск о признании «Савеко» банкротом и строительство завода было заморожено. Попытки компании Iveco в 2011 реанимировать проект в поисках нового российского партнёра не привели к успеху.

В 2011 году «Fiat SpA» договорилась с российским Сбербанком о создании СП (совместного предприятия) в Ленинградской области. Ранее в феврале 2011 г. FIAT рассматривал контрактную сборку на ТагАЗе.

C 2012 года интересы компании Fiat в России представляет ЗАО «Крайслер РУС». Его главой является Джон Стэк.

Критика 
Бытует мнение, что автомобили компании Fiat, несмотря на их неординарный и современный дизайн, известны своим относительно низким качеством. В связи с этим название Fiat даже стало поводом для ряда шуток: англоговорящие расшифровывают Fiat как Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и так далее.

В 2014 и 2015 годах марка заняла худшее место в рейтинге J.D. Power Initial Quality Study, основанном на количестве дефектов, обнаруженных в новых автомобилях.

В июне 2015 года компания Fiat Chrysler сообщила об отзыве автомобилей Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango 2015 года. Причиной отзыва автомобилей является нарушение технологии сборки. Всего проблема может затрагивать до 7700 автомобилей.

Логотип

Ссылки 
 Официальный сайт Fiat
 Cайт представительства в России

Примечания 

 
Компании Италии
Автомобилестроительные компании Италии
Техника Италии
Производители электромобилей
Появились в 1899 году в Италии